Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1991/92 стал немецкий «Вердер», обыгравший в финале «Монако». Оба клуба впервые достигли финала.

Предварительный раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй этап

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1991-92 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1991 году
Футбол в Европе в 1992 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА